Night of Champions (2012) — шестое по счёту шоу Night of Champions, PPV-шоу производства американского рестлинг-промоушна WWE. Шоу прошло 16 сентября 2012 года на арене «ТД-гарден» в Бостоне, Массачусетс, США.

Поединки

Примечания

Ссылки 
 

WWE Night of Champions
Спортивные соревнования в Бостоне